Chronicon – cronaca di Eusebio di Cesarea
Chronicon – cronaca di Sofronio Eusebio Girolamo
Chronicon – cronaca di Ermanno il Contratto, cronaca dalla nascita di Cristo al 1054
Chronicon Lethrense – cronaca in latino, opera danese del XII secolo
Chronicon Moissiacense – cronaca in latino, opera di autore ignoto, rinvenuta nell'Abbazia di Moissac
Chronicon paschale – cronaca greco-bizantina del VII secolo
Chronicon Pictum – cronaca medievale del Regno d'Ungheria
Chronicon Roskildense – cronaca in latino, opera danese del XII secolo
Chronicon Salernitanum – cronaca anonima del X secolo che narra vicende riguardanti i principati di Benevento e Salerno
Chronicon Scotorum – chronicon irlandese

Pagine correlate
Chronica